Ливо може да се отнася за:

 Ливо (), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Комо
 Ливо (), село и община в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто
 Ливо () река в Северна Италия